Dunum bezeichnet:

 Dunum, eine Gemeinde in der Samtgemeinde Esens im Landkreis Wittmund in Niedersachsen
 ein Flächenmaß, siehe Dunam
 ein Bestandteil lateinischer Namen für keltische Siedlungen, abgeleitet vom keltischen Dun
 als Ortsnamen in der antiken Geographie:
 Thun in der Schweiz
 Dunum (Hibernia), eine antike Stadt in Irland (Ptol. 2.2.10), möglicherweise bei Baltinglass 
 eine Bucht in Britannien, heute die Mündung des Tees bei Hartlepool